

Toponymes 
 Legal, une ville située en Alberta au Canada

Patronymes 
 Christian Legal, imitateur, humoriste, acteur, auteur et comédien français ;
 Émile-Joseph Legal (1849-1920), archiépiscopat d'Edmonton en Alberta au Canada ;
 Kermur de Legal (1702-1792), joueur d'échecs français.

Économie 
 Legal, entreprise française active dans la torréfaction et la commercialisation de café.

Autres 
  (ou légal), un format de papier nord-américain